Константин Шапошников:
 Шапошников, Константин Александрович (1852—1917) — начальник Пензенско-Симбирского управления земледелия и государственных имуществ (с 1903), действительный статский советник.
 Шапошников, Константин Яковлевич (1908—1991) — советский учёный, директор Таганрогского радиотехнического института (1952—1957).